Az Úrvalsdeild 1954-es szezonja volt a bajnokság negyvenharmadik kiírása. A bajnokságban 6 csapat vett részt, a győztes az ÍA lett. Ez volt a klub harmadik bajnoki címe.

Végeredmény

Források 
 Izlandi labdarúgó-bajnokság első osztály, 1912-1998

1954
Izland 1